František Králík – pallamanista slovacco
Jiří Králík – hockeista su ghiaccio ceco
Martin Králik – calciatore slovacco
Štefan Králik – drammaturgo slovacco